Bunium cedretorum är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Bunium cedretorum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
cedretorum